Die Bezeichnung Blue Shift oder Blueshift wird verwendet für:

 Englisch für Blauverschiebung, die Verkürzung der Wellenlänge des Lichts einer sich nähernden Lichtquelle
 Blue Shift (Politik), eine Verschiebung der Wahlanteile bei US-amerikanischen Wahlen
 Half-Life: Blue Shift, die zweite Erweiterung des Computerspiels Half-Life